Crapaudine, une pièce de métal destinée à recevoir l'extrémité du pivot d'un arbre vertical.
 Crapaudine, dispositif de type crépine installé au départ d'une descente d'eau pluviale et dont la fonction est de filtrer les feuilles et autres éléments susceptibles de l’obstruer. En forme de petit panier retourné, elle est faite en plastique ou constituée de fil de cuivre, inox ou acier galvanisé.
 Crapaudine, pièce de métal destinée à recevoir le fouet au repos sur une voiture d'attelage.
 Crapaudine, pierre précieuse qqu'on croyait autrefois provenir de la tête des crapauds.
 Le nom crapaudine désigne aussi des végétaux :
 du genre Sideritis ;
 l'épiaire droite (Stachys recta), de la famille des lamiacées ;
 la Lobaria pulmonaria, un lichen aussi nommé « pulmonaire » ;
 la seule variété (ancienne) de betterave potagère allongée.
 En crapaudine, technique de cuisson de certaines volailles.